

Aziende 
 Imagine Entertainment – casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense
 Imagine Software – casa produttrice di videogiochi (oggi scomparsa) che aveva sede a Liverpool

Cinema 
 Imagine – film documentario 1972 diretto da Steve Gebhardt, John Lennon e Yōko Ono
 Imagine: John Lennon – film documentario del 1988 diretto da Andrew Solt

Informatica 
 Imagine – software di modellazione e animazione tridimensionale per Amiga

Musica 
 Imagine – album di John Lennon del 1971
 Imagine – singolo di John Lennon del 1971
 Imagine – album di Django Reinhardt del 1996
 Imagine – album di Eva Cassidy del 2002, che include una cover del brano di Lennon
 Imagine – singolo degli A Perfect Circle del 2004, rivisitazione del brano di Lennon
 Imagine – traccia dell'album Tha Blue Carpet Treatment di Snoop Dogg del 2006
 Imagine – album di Armin van Buuren del 2008
 Imagine – singolo di Ariana Grande del 2018
 Imagine – festival rock che si tiene annualmente a Basilea, in Svizzera

Altro 
Imagine – giornale ufficiale del Partito Socialista Canadese
Imagine – periodico della profumeria italiana edito da RCS MediaGroup
Imagine – gioco di carte